Bohus kan avse:

 Bohus – samhälle, postort, del av tätorten Surte i  Ale kommun
 Bohus station – järnvägsstation på Norge/Vänernbanan
 Bohus fästning – fästningsruin i Kungälvs kommun
 Bohusiska smällen 1566
 Belägringen av Bohus fästning 1678
 Bohus slottslän – se Älvsyssel och Bohus fästning

 Göteborgs och Bohus län – tidigare svenskt län
 Bohus län – namn på Göteborgs och Bohus län före år 1700
 Göteborgs och Bohus läns landsting
 Bohuslandstinget – annat namn  på Göteborgs och Bohus läns landsting 1985–1995
 Femårsberättelser för Göteborgs och Bohus län
 Landshövdingar i Göteborgs och Bohus län
 Bohus räddningstjänstförbund – kommunalförbund bildat av Kungälvs och Ale kommuner
 Bohuslänska – dialekt i Bohuslän
 Bohuskusten – kusten i Bohuslän

Adresser, postorter 
 Bohus  – postort, Ale kommun
 Bohus-Björkö – postort, Öckerö kommun
 Bohus-Malmön – postort, Sotenäs kommun

 Bohusgatan – gatunamn i 11 svenska  tidigare  städer: Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Katrineholm,  Marstrand Norrköping, Stockholm, Trollhättan Visby och Ängelholm. Dessutom i Degerfors, Kävlinge och Åstorp.
 Bohusgården – stadsdel i Uddevalla

Kommunikationer
 Bohusbanan – järnväg Göteborg–Strömstad
 Bohustrafiken – trafikhuvudman i norra delen av Göteborgs och Bohus län, 1983–1998
 Bohus-Malmönleden – färjeled i Sotenäs kommun
 Bohusleden – vandringsled genom Bohuslän från Lindome till Strömstad, 37 mil

Militärt
 Bohus regemente - se Bohusläns regemente
 Bohus dragonbataljon – dragon- och kavalleriförband under olika former 1661–1720, chefsboställe i Foss socken, idag Munkedals kommun
se även Bohusläns dragonregemente och Bohusläns regemente (I 17)
 Bohus-Jämtlands kavalleribataljon – kavalleriförband 1661–1670, omvandlat till Riksänkedrottningens livregemente till häst,  chefsboställe Kastellegården i Ytterby socken, nuvarande Kungälvs kommun
 Bohusbrigaden – infanteribrigad 1949–1992 med ledning i Uddevalla
 Bohus bataljon, se Bohusbrigaden eller Bohusläns regemente
 Bohusdalgruppen – utbildningsgrupp inom Hemvärnet, Skredsvik, Uddevalla kommun sedan 1986
 Bohus garnison - se Bohus fästning och Bohusläns regemente

Företag
 Bohus Mekaniska Verkstad AB  – tidigare företag, Göteborg
 Bohus Stickning – textilföretag, 1939–1969
 Bohusslöjd – hemslöjdsorganisation 1906–2010
 Bohusbanken – attärsbank i Göteborg 1919–1993, kontor av Den danske Bank 1998–2011
 Göteborgs och Bohus läns sparbank –sparbank i Göteborg 1864–1968

Tidningar
 Bohusläningen – dagstidning i Uddevalla, sedan 1878, oberoende liberal
 Bohusposten – dagstidning i Uddevalla 1910–1952 konservativ

Idrott, kultur, underhållning
 Bohus Bataljon kan avse:
 marsch av Sten Frykberg, med humoristisk text av Axel Flodén, 1940
 filmkomedi från 1949 där marschen ingår i musiken
 militär enhet
 Bohus Cup – internationell handbollsturnering för ungdom och parasportare, arrangeras av Kungälvs HK

Botanik, zoologi, geologi
Växter
 Bohuslind 
 Bohusmarrisp 
 Bohuspåskrislav 
 Bohusranunkel 
Nötkreatursras
 Bohuskulla
Bergart
 Bohusgranit

Se även
 Bohuslän (olika betydelser)